«Бава́рия» — немецкий футбольный клуб из Хофа.

Образован 1 июля 2005 года в результате слияния футбольных клубов «Бавария Хоф» (FC Bayern Hof) и SpVgg Hof.

Клуб SpVgg Hof сформировался в 1893 как отделение гимнастического клуба TV Hof, основанного в 1863 году.

Клуб Ballspielclub Hof появился 1 июня 1910 года, но через год был переименован в Britannia Hof. В 1913 году он объединился с клубами FC Roland Hof и FC Phoenix Hof, новая команда получила название «Бавария Хоф».

В 1969 году «Бавария Хоф» стала первым немецким клубом, сыгравшим с израильской командой. Матч баварцев с «Хапоэль Нахария» судил Абрахам Кляйн (Abraham Klein, ), работавший на мировых первенствах 1970, 1978 и 1982 годов.

Ссылки 
 Официальный сайт

Футбольные клубы Германии
Спортивные клубы Баварии
Хоф (Зале)